Goldwyn ist der Familienname folgender Personen:

 Beryl Goldwyn (1930–2022), britische Balletttänzerin und Primaballerina
 John Goldwyn (* 1958), US-amerikanischer Filmproduzent
 Samuel Goldwyn (1879–1974), US-amerikanischer Filmproduzent
 Samuel Goldwyn junior (1926–2015), US-amerikanischer Filmproduzent
 Tony Goldwyn (* 1960), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Filmproduzent

Siehe auch:
 Metro-Goldwyn-Mayer
 Samuel Goldwyn Films